Cystowithius är ett släkte av spindeldjur. Cystowithius ingår i familjen Withiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Cystowithius